В Андора не се прави разлика във вида на населените места. За улеснение условно може да приемем всички селища под 1,000 души за села, а тези над 1,000 за градове. В агломерацията на столицата Андора ла Веля живеят около 40 хиляди души или малко под половината от населението на страната. Интересно е да се отбележи, че голяма част от селищата в Андора образуват малки агломерации, в които рядко има дефинирана граница между отделните населени места.

Селищата отбелязани с удебелен шрифт са центрове на общините в Андора.

1 Ескалдес-Ендорган се състои от селищата Ескалдес и Ендорган, които се считат за една и съща административна единица.
2 Градът е де факто предградие на Андора ла Веля. 
3 Градът е де факто предградие на Енкамп.

Андора